Rosalie Gangué est une athlète de demi-fond née le  ayant participé à des compétitions internationales pour le Tchad.

Gangué a représenté le Tchad aux Jeux olympiques d'été de 1992 à Barcelone quand elle avait 17 ans. Elle a participé aux 800 mètres mais elle n'a pas fini sa course, elle a également participé aux 1500 mètres où elle a terminé  de sa course, ce qui est insuffisant pour poursuivre.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en mai 1975
Coureuse de demi-fond tchadienne
Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 1992